Golson steht für:
 Benny Golson (* 1929), US-amerikanischer Musiker
 (2466) Golson, Asteroid des mittleren Hauptgürtels